De Hong Kong Premier League is de nationale voetbalcompetitie van Hongkong onder toezicht van de Chinese voetbalbond. De competitie is opgericht in 2014 en volgde zo de Hong Kong First Division League op. De clubs die reeds in de hoogste afdeling speelden, waren niet allemaal even blij met de opgezette profcompetitie. Vijf clubs weigerden mee te doen waardoor twee clubs uit de tweede klasse aan de competitie toegevoegd werden.

Kampioenen
 2014/15: Kitchee SC
 2015/16: Eastern Sports Club
 2016/17: Kitchee SC
 2017/18: Kitchee SC
 2018/19: Tai Po FC
 2019/20: Kitchee SC
 2020/21: Kitchee SC

Eeuwige ranglijst 
Vetgedrukt de clubs die in 2019/20 in de hoogste klasse spelen. Vele clubs veranderen door de jaren heen van naam.

Voetbal in Hongkong